Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu 1996 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców do lat 21 na świecie. Tytuł wywalczył Polak Piotr Protasiewicz.

Ćwierćfinały

Daugavpils (1) 
 12 maja 1996 r. (niedziela),  Daugavpils

Awans: 8+1 do półfinału

Lipsk (2) 
 12 maja 1996 r. (niedziela),  Lipsk

Awans: 8+1 do półfinału

Hyvinkää (3) 
 12 maja 1996 r. (niedziela),  Hyvinkää

Awans: 8+1 do półfinału

Žarnovica (4) 
 12 maja 1996 r. (niedziela),  Žarnovica

Awans: 8+1 do półfinału

Półfinały

Leszno (1)  
 14 lipca 1996 r. (niedziela),  Leszno

Awans: 8+1 do finału

Mšeno (2)  
 14 lipca 1996 r. (niedziela),  Mšeno

Awans: 8+1 do finału

Finał 
 4 sierpnia 1996 r. (niedziela),  Olching

Bibliografia 
 1996 World Under-21 Final - Olching 
 Wyniki finału IMŚJ 1996

1996
1996 w sporcie żużlowym